Маячное — село в Хасанском районе Приморского края, входит в Краскинское городское поселение.

Географическое положение 
Маячное расположено на берегу бухты Экспедиции залива Посьета. Через село проходит автомобильная трасса  Раздольное — Хасан. Расстояние до райцентра, посёлка Славянка, по дороге составляет 85 км, до Владивостока — около 250 км. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 6 км к югу в селе Лебединое.

История 
Дата основания села — 1880 год. Первоначально носило название Ханси, но в 1972 году, в ходе программы по ликвидации китайских названий переименовано в Маячное..

Население

Достопримечательности 
Близ села были обнаружены стоянки древних людей эпохи неолита и ранней бронзы..

Примечания 

Населённые пункты Хасанского района